Gaius Calvisius Sabinus ist der Name folgender römischer Politiker:

* Gaius Calvisius Sabinus (Konsul 39 v. Chr.) (* um 85 v. Chr.; † nach 28 v. Chr.), römischer Politiker und Militär zur Zeit der ausgehenden Republik; Legat Gaius Iulius Caesars und Freund des Augustus
 Gaius Calvisius Sabinus (Konsul 4 v. Chr.), dessen Sohn 
 Gaius Calvisius Sabinus (Konsul 26), dessen Sohn